Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 10 au .

Mariaan de Swardt remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Schett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Boston
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998